Camila O'Gorman (1825-1848) – ragazza argentina protagonista di una tragica storia d'amore
 Dean O'Gorman (1976) – attore e fotografo neozelandese
 Juan O'Gorman (1905-1982) – pittore e architetto messicano